13-й выпуск  Тура Калифорнии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Калифорния в США. Гонка прошла с 13 по 19 мая 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал колумбийский велогонщик Эган Берналь из .

Участники 
Участие в гонке приняли 17 команд: 13 команд категории UCI WorldTeam и 4 проконтинентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 117 гонщиков. До финиша доехали 112 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов общей протяжённостью 1039,7 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций 
На Туре Калифорнии 2018 разыгрывались пять разных маек. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 4 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на всех этапах, кроме этапа 6 и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Белая майка в красный горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: высшая, первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

После каждого этапа синей майкой отмечался гонщик, который по мнению жюри гонки «лучше всего продемонстрировал характер тех, кто борется с раком / сердечными заболеваниями» (самый атакующий, активный, упорный) в соответствии со спонсорами майки.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Калифорнии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в США в 2018 году
Май 2018 года